Simon R. Green (ur. 1955) – brytyjski pisarz
 Simon Green (ur. 1970) – angielski krykiecista 
 Bonobo, właśc. Simon Green (ur. 1976) – brytyjski muzyk
 Simon Green – brytyjski astronom